Universal Soldier,  film américain de Roland Emmerich, sorti en 1992. 
 Universal Soldier série de films dérivés
 Universal Soldier, jeu vidéo basé sur le film